Пятёрка — существительное, соответствующее числу 5. Может означать, в частности:

 Название купюры (монеты) достоинством в 5 рублей.
 Отличную оценку в школе и вузе (при пятибалльной системе).
 Группу из пяти человек в разных видах деятельности (спорте, производстве и др.), а также пяти животных или предметов.
 В том числе группу игроков в хоккей, одновременно участвующих в игре в составе одной команды:
 Пятёрка Ларионова
 Название маршрута транспорта под № 5, а также самого транспорта, работающего на этих маршрутах.
 Пятый по счёту продукт в модельном ряде, в особенности автомобиль: ВАЗ-2105, BMW 5 серии.
 «Пятёрка» — пятицилиндровый двигатель внутреннего сгорания.
 «Пятёрка» — название части Ярославля.
 Пятёрка (G5) — неофициальное объединение правительств пяти государств: Индонезии, Италии, ЮАР, Египта, Нигерии. Аналог Большой восьмёрки.
 Пятёрка — номер Сайлона из сериала «Звёздный крейсер „Галактика“».
 Пятёрка — псевдоним Кирилла Баранова, личности, в частности занимающейся деятельностью на платформах YouTube (Пятёрка) и Twitch (5opka). Также известен в роли музыкального исполнителя в жанре рэп.

См. также 
 Большая пятёрка (животных Африки)
 Большая пятёрка (оркестров США)
 Кембриджская пятёрка советских разведчиков
 Красная пятёрка (советская пилотажная группа)
 Первая пятёрка (футбольная премия)
 Русская пятёрка — в основном французское название знаменитой группы российских композиторов «Могучая кучка»
 Турецкая пятёрка — группа турецких композиторов XX века

 «Пятёрочка» — российская сеть продовольственных магазинов-дискаунтеров
 Секреты Неистовой Пятёрки — мультфильм

5 (число)